A férfi légpisztoly versenyszámot a 2016. évi nyári olimpiai játékokon 2016. augusztus 6-án rendezték a National Shooting Centerben. A győzelmet a vietnami Hoàng Xuân Vinh szerezte meg. A magyar résztvevő Tátrai Miklós a 42. helyen végzett.

A verseny két részből -selejtező és döntő- állt. A selejtezőben minden versenyző 60 lövést adott le légpisztollyal 10 méterre elhelyezett célra. A selejtező első nyolc helyezettje került a döntőbe, ahol 20 lövés leadására volt lehetőség. A nyolcadik lövés után, két lövésenként az utolsó helyezett versenyző kiesett.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:

Selejtező

Döntő

A versenyen új olimpiai rekord született:

Döntő

Eredmények

Selejtező

Döntő

Források
selejtező
döntő

Sportlövészet a 2016. évi nyári olimpiai játékokon